Tosca puede referirse a:

Toba calcárea, también denominada tosca.
Tosca, ópera de Giacomo Puccini basada en la obra de teatro La Tosca de Victorien Sardou estrenada por Sarah Bernhardt en 1887.
Tosca, proyecto de música electrónica creado por los músicos austríacos Richard Dorfmeister y Rupert Huber en 1997.
Tosca, película de Luigi Magni (1973) basada en la ópera del mismo nombre.
Daewoo Tosca, un automóvil de turismo del fabricante surcoreano GM Daewoo.
 Tomás Vicente Tosca (1651-1723), matemático, arquitecto, filósofo y teólogo español.